Богородице-Рождественский монастырь, другие возможные наименования — Рождествено-Богородицкий монастырь, Рождество-Богородицкий монастырь, Рождествено-Богородичный монастырь, Рождество-Богородичный монастырь — монастырь, названный во имя Рождества Пресвятой Богородицы, празднуемого 21 сентября по григорианскому календарю.

Белоруссия 
 Гомельская область
 Рождество-Богородичный монастырь в Юровичах

 Гродненская область
 Рождество-Богородичный монастырь в Гродно

Казахстан 
 Богородице-Рождественский монастырь — в Караганде

Нидерланды 
 Богородице-Рождественский монастырь — в Астене

Россия 
 Владимирская область
 Богородице-Рождественский монастырь во Владимире
 Вологодская область
 Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь в Кирилловском районе
 Калужская область
 Богородице-Рождественский монастырь в Боровске
 Ленинградская область
 Богородице-Рождественский монастырь на острове Коневец Ладожского озера
 Липецкая область
 Богородице-Рождественский монастырь в Задонске
 Московская область
 Богородице-Рождественский монастырь недалеко от Звенигорода
 Богородице-Рождественский Бобренев монастырь недалеко от Коломны
 Лужецкий Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь в Можайске
 Рождественский монастырь в Москве
 Республика Мордовия
 Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь в Темникове
 Тульская область
 Богородице-Рождественский монастырь в Туле
 Тюменская область
 Богородице-Рождественский монастырь в Тюмени
 Ярославская область
 Богородице-Рождественский монастырь в Ростове

См. также 
 Рождественский монастырь
 Рождественский собор
 Христорождественский монастырь